Zlatna Greda, naselje u općini Bilje, u Baranji, Osječko-baranjska županija
 Eko centar Zlatna Greda, udruga (Zlatna Greda Eco Centre) u Zlatnoj Gredi
 Lovački dom "Zlatna greda", lovački dom kod Zlatne Grede
 Zlatna greda (časopis), "list za književnost, umetnost, kulturu i mišljenje" Društva književnika Vojvodine;

Ostalo:
 vodocrpilište i crpnu postoju "Zlatna greda" kod Tikveša (Baranja); 
 ulicu u Novom Sadu: Ulica Zlatna grede ili Zlatna greda;
 ulicu u Somboru (Vojvodina);